El Tejar es el nombre de numerosos topónimos:

Argentina
 El Tejar, municipio de la provincia de Buenos Aires;
 Estación El Tejar, estación de trenes del municipio homónimo;
 Combate de El Tejar, enfrentamiento ocurrido en 1815 en la Guerra de Independencia de la Argentina.

Costa Rica
 El Tejar, es la ciudad cabecera del cantón de El Guarco.

Ecuador
 Iglesia de El Tejar, monasterio, recoleta e iglesia de Quito;
 Parada El Tejar una estación del Corredor Sur Occidental en Quito.

España
 El Tejar, pedanía del municipio de Benamejí (provincia de Córdoba);
 El Tejar, barrio de la ciudad de Málaga;
 Estación El Tejar, estación de Cercanías Madrid.

Guatemala
 El Tejar, municipio del departamento de Chimaltenango.

Panamá
 El Tejar, corregimiento de la provincia de Chiriquí.